Гран-при Квебека () — ежегодная однодневная велогонка, проходящая по улицам одноимённого канадского города.

История 
Как и Гран-при Монреаля, проходящий через 2 дня, квебекская гонка впервые была организована в рамках UCI ProTour чтобы расширить географию соревнований за счёт Северной Америки. Первая гонка прошла 10 сентября 2010 года, её победителем стал француз Томас Фёклер. Гонка состояла из 15 кругов по 12,6 километра. Через год гонка вошла в новый календарь нового турнира UCI World Tour, протяжённость дистанции увеличилась на один круг, а победу одержал бельгиец Филипп Жильбер.

Маршрут 

Гран-при Квебека не похож на многие однодневные гонки, со «старт-финишем» в одной точке и кольцевым маршрутом. Дистанция гонки состоит из одного круга, который гонщики проходят несколько раз. В дебютном 2010 году это было 15 кругов с общим набором высоты 2790 метров. С 2011 года дистанция увеличилась на 1 круг и стала составлять 16 кругов, а общий набор высоты 2976 метров.

Сам круг, из которого состоит маршрут, пролегает в Старом Квебеке и включает четыре премиальных подъёма на которых разыгрывается горная классификация гонки. Дистанция хорошо подходит для горняков и панчеров, так как финиш гонки, расположенный на исторической улице Grande Allée, совпадает с вершиной последнего подъёма со средним градиентом 4%. После старта и первых четырёх километров гонщиков ждёт технический спуск с Côte Gilmour протяжённостью около километра с градиентом более 10% и двумя левыми поворотами на 90 градусов каждый. После этого трасса идёт по бульвару Шамплейн вдоль реки Святого Лаврентия где предстоит преодолеть 4 км по равнине подверженных ветру. После этого начинаются категорийные подъёмы. Общий вертикальный подъём за круг составляет 186 метров.

Призёры

Генеральная классификация

Вторичные классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Велогонки в Канаде
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2010 года